

Международное название: Железа дихлординикотинамид

Химическое название 
Дихлородиникотинамид железа (II)

Брутто-формула 
C12H12N4O2.FeCl2

Фармакологическая группа вещества Ферамид 

 Стимуляторы гемопоэза

Нозологическая классификация (МКБ-10) 

 D50 Железодефицитная анемия
 D50.0 Железодефицитная анемия вторичная вследствие потери крови (хроническая)

Код CAS 
12318-51-3

Характеристика вещества Ферамид 
Комплексное соединение хлорида железа (II) с никотинамидом. Мелкокристаллический порошок бледно-желтого цвета, металлического вкуса. Растворим в воде, практически нерастворим в этаноле, эфире. Водные растворы нестойки.

Фармакология 
Фармакологическое действие - противоанемическое.

Восстанавливает недостаток железа в организме, стимулирует процессы кроветворения.

Применение вещества Ферамид 
Постгеморрагическая анемия, железодефицитные анемии различного происхождения.

Противопоказания 
Гиперчувствительность, гемохроматоз, нежелезодефицитные анемии.

Побочные действия вещества Ферамид 
Тошнота, рвота, диспептические расстройства, запор, тахикардия.

Фармакологическое действие:

Гемопоэтическое средство. Представляет собой комплексное соединение железа с никотинамидом. Железо восстанавливает недостаток этого элемента в организме, стимулирует эритропоэз. Способствует ликвидации лабораторных и клинических признаков анемии. Никотинамид - необходим для окислительно-восстановительных процессов в организме.

Химические элементы